Арвен е героиня от трилогията на Толкин „Властелинът на пръстените“. Родена е през 241 г. от Третата епоха и е дъщеря на Елронд Полуелф (Передил). Нейна майка е Келебриан, която е дъщеря на Галадриел.

Името ѝ Арвен означава благородна девица. Известна е още сред елфите като Ундомиел – Вечерницата (поетична аналогия на красотата ѝ, която огрява дните на залеза на елфите).

Почти три хиляди години Арвен прекарва в бащиния си дом в Ломидол и в Лориен. Едва през 2951 г. от Третата епоха среща Арагорн, син на Араторн, в когото се влюбва. Поради голямата си любов към него, тя избира да стане смъртна и става кралица на Обединеното Кралство.

Предполага се, че умира някъде около 121 г. от Четвъртата епоха, година след смъртта на Арагорн (120 г.).

Елфи от Средната земя
Персонажи от Властелинът на пръстените